Сан Лукас Охитлан има више значења:

 Општина Сан Лукас Охитлан (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Лукас Охитлан (Сан Лукас Охитлан, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику